Australia
 Rockingham – capoluogo della Città di Rockingham, Australia Occidentale
 Regno Unito
 Rockingham – parrocchia civile del Northamptonshire
 Stati Uniti d'America
 Rockingham – capoluogo della Contea di Richmond, Carolina del Nord
 Rockingham – città della Contea di Windham, Vermont